Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Clair – Ardèche
 Saint-Clair – Lot
 Saint-Clair – Tarn e Garonna
 Saint-Clair – Vienne
 Saint-Clair – Var
 Saint-Clair (Lione)  – arrondissement municipale della città di Lione